«Садз» — футбольный клуб из Абхазии, с поселка Цандрыпш, c 2021 года принимает участие в Чемпионат Абхазии по футболу.

История 
Клуб основан в 2020 году. В тоже году команда приняла участие в розыгрыше Кубка Абхазии. С 2021 участник Чемпионат Абхазии по футболу.

Стадион 
Домашние матчи проводит на стадионе имени Даура Ахвледиани, в городе Гагра вместимостью 1500 мест.

Примечания 

Футбольные клубы Абхазии